L'amore è... – album de I Profeti del 1973
 L'amore è... – singolo di Toto Cutugno del 1991
 L'amore è... – album di Nicola Di Bari del 1982
 L'amore è/Non piangerò – singolo di Flavia Fortunato del 1983
 L'amore è/Chi è di scena – singolo di Lorella Cuccarini & Alessandra Martines del 1986
 L'amore è – singolo di Syria del 2003
 L'amore è – singolo di Enrico Nigiotti del 2017
 L'amore è – EP di Enrico Nigiotti del 2017